Štavica kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Sjtavica, ort, Opsjtina Prilep,

Serbien 

 Štavica (ort i Serbien),